

Форестдейл — переписна місцевість, штат Алабама
 Форестдейл — переписна місцевість, штат Массачусетс